Breed (Hoorn) - een straat in Hoorn, Noord-Holland
 Breed (Nijmegen) - een sociale werkvoorziening in Nijmegen en omstreken
 Breed (Nirvana) - een lied van de band Nirvana
 Breed (2015), Amerikaanse film uit 2015

Zie ook 
Breedte (meetkunde)